Bivolaru poate fi:

 Gregorian Bivolaru, profesor de yoga, liderul MISA, personaj controversat al scenei publice din România
 Gabriel Bivolaru, politician român, controversat, fratele vitreg al lui Gregorian Bivolaru
 Ioan Bivolaru, politician român
 Marin Bivolaru, politician român, deputat român în legislatura 1990 - 1992